

Люди з прізвищем Атакора 
 Лалавеле Атакора (* 9 листопада 1990) — тоголезький футболіст, півзахисник клубу АІК.

Географічні назви 
 Атакора (департамент) — північно-західний департамент Республіки Бенін.
 Атакора (річка) — річка, протікає у південній частині Гани.
 Атакора (гори) — гори на північному заході Беніну.